Collegeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Collegeville (Alabama)
Collegeville (Indiana)
Collegeville (Minnesota)
Collegeville (Pennsylvania)